Csinszka, keresztnév
 Csinszka, Boncza Berta beceneve
 Csinszka (1987) Deák Krisztina TV-filmje